Goussainville (Eure-et-Loir)
 Goussainville (Val-d'Oise) in het gelijknamige Kanton Goussainville